Lepperdinger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Lepperdinger (1927–2022), österreichischer Historiker
 Hans Lepperdinger (1905–1984), Oberst der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg